Мејтаун има више значења:
 Мејтаун (Кентаки)
 Мејтаун (Пенсилванија)
 Мејтаун (Алабама)